Edelstein:
Lisa Edelstein attrice statunitense
Roderich Edelstein personaggio di Hetalia Axis Powers che rappresenta l'Austria
Sigmund "Žiga" Zois, Freiherr von Edelstein mineralogista e letterato austriaco di origini italiane